Пётр Наза́рович Саве́нко (1795—1843) — профессор хирургии и окулистики Императорская медико-хирургическая академия.

Биография 
Медицинское образование получил в Императорской медико-хирургической академии, был послан в Германию для усовершенствования в хирургии и окулистике.

По возвращении в 1822 г. исправлял должность адъюнкта по кафедре окулистики. Им совместно с Саломоном написана работа «Описание глазной болезни (трахомы) между матросами Кронштадтского порта» («Военно-медицинский журнал», 1823).

За диссертацию «Gentamen anatomico-pathologicum de melanosi» в 1824 г. получил степень доктора медицины и хирургии. Получив в 1827 г. звание адъюнкт-профессора окулистики, составил «Описание кавказских минеральных вод» (СПб., 1828). Как лучший знаток вод, Савенко был назначен членом комитета по устройству их.

С 1831 г. ординарный профессор хирургии, а после лекции «о мозговике» получил кафедру теоретической хирургии, которую и занимал до 1839 г.

Им написаны: «В Помпее найденные инструменты» («Frorips Notizen», 1822, № 4), «Об озноблениях и ожогах», «О бедро-мышечной и бедро-тазовой немочи» («Военно-мед. журнал», 1835), «История литотритии» (ib. 1839) и некот. др. Труды С. отличаются систематическим изложением и строго научными выводами.

Литература 
 
 

Родившиеся в 1795 году
Умершие в 1843 году
Персоналии по алфавиту